Agnieszka Korzeniowska – aktorka filmowa i teatralna
 Maria Regina Korzeniowska – właścicielka ziemska, historyk
 Sylwia Korzeniowska – lekkoatletka